Шабрелош (, ) — французская коммуна, расположенная в департаменте Пюи-де-Дом в регионе Овернь-Рона-Альпы в кантоне Тьер.

Название коммуны происходит от окситанских слов chabra (коза) и aucha (гусь).

География 
Через Шабрелош проходит первая обозначенная  во Франции — .

На расстоянии 44,3 км от Шабрелоша находится гора Пьер-сюр-От, на вершине которой находится одноимённая военная радиостанция.

Населённые пункты коммуны 
Монсуше , небольшой населённый пункт, зависимый от коммуны Шабрелош, располагается на холме, расположенном к юго-востоку от Шабрелоша, в пределах Луара и Пюи-де-дом. Этот населённый пункт расположен в самом центре  , и также он является самой высокой обитаемой точкой в кантоне (721 м).

В Монсуше в 2011 году проживало 10 человек. Там есть небольшая ферма, возвышающаяся над деревушкой. Её владельцы имеют десяток коров, из которых половина — молочные, а другая половина — мясные. Многие экскурсии имеют своей отправной точкой это место, а также здесь проходят встречи охотников осенью. Также здесь есть коммунальный колодец, который был полностью восстановлен и передан в эксплуатацию в 2010 году.

Соседние коммуны 
 в кантоне : ,  и ;
 в  (округ Монбризон, департамента Луара, региона Овернь-Рона-Альпы):  и .

История 
Коммуна Шабрелош была создана в 1874 разделением коммуны Арконса.

Политика и управление

Разное 
При авиакатастрофе в Мон-Пико в 1972 году, обломки самолета были найдены на полях, окружающих коммуну.

См. также

Примечания

Заметки

Примечания 

Коммуны департамента Пюи-де-Дом